

Люм — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Люм — річка в Удмуртії, права притока Пишкеця

Люм — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни